Алекса́ндр Коле́сников:
 Колесников, Александр Александрович (род. 1949) — советский украинский политик, председатель Полтавской областной государственной администрации.
 Колесников, Александр Валерьевич (род. 1955) — российский кёрлингист и тренер.
  
 Колесников, Александр Дмитриевич (1919—2012) — доктор наук, профессор, краевед.
 Колесников, Александр Леонтьевич (1922—1945) — советский лётчик (последний воздушный таран во Второй мировой войне).
 Колесников, Александр Никифорович (1917—2001) — советский капитан, Герой Советского Союза.
 Колесников, Александр Сергеевич (1945—1997) — смоленский бизнесмен и депутат.
 Колесников, Александр Яковлевич (1930—2008) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.